Кокозашвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Кокозашвили, Григорий Дмитриевич (1912 — ?) — кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Кокозашвили, Севастий Николаевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.